Der Begriff Nasenflöte (selten auch: Nasenpfeife) bezeichnet zwei verschiedene Musikinstrumente:

 Nasenflöte (traditionell), eine Flöte, die mit der Nase geblasen wird: die Tonhöhe wird üblicherweise mit Hilfe von Tonlöchern geregelt,
 Nasenflöte (Humanatone), ein Spielzeuginstrument, das Luft aus der Nase in den Mundraum umlenkt: die Tonhöhe wird durch Veränderung der Größe des Rachenraumes bestimmt.